Ameryka, Ameryka – powieść Elii Kazana
 Ameryka, Ameryka – amerykański film w reżyserii Elii Kazana, ekranizacja